Comitatul Durham se poate referi la

Unități teritoriale - Comitate

Anglia  

 Durham (comitat), un comitat ceremonial din nordul Angliei

Australia 

 Comitatul Durham, statul 
 Comitatul Durham, statul

Canada 

 Comitatul Durham, provincia

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Durham, statul

Vezi și 

 Durham County, serial de televiziune
 Durham Regional Municipality, provincia Ontario